Wyprawa kijowska –  wyprawa wojenna rozpoczęta w 1069 roku i zakończyła wraz z przybyciem wojsk króla Bolesława Szczodrego do Kijowa. Atak miał na celu przede wszystkim pomoc księciu Izjasławowi, który był wujem władcy Polski. 

Bolesław zorganizował dwie wyprawy na Ruś w obronie księcia Izjasława. Władca ten dzięki polskiej interwencji w 1069 odzyskał tron, został jednak wygnany w cztery lata później. Bolesław odmówił ponownej pomocy, ale zmienił zdanie, zapewne ulegając prośbie papieża i w 1076 raz jeszcze osadził Izjasława na tronie. Bolesław zdobył ponownie miasto w 1077 roku.

Stosunki polsko-ruskie (Polska średniowieczna)
Wojny polsko-ruskie
Polska wczesnopiastowska
Wydarzenia 1069